Йосиф Илиев Манзурски е български свещеник и учител, деец на Българското възраждане в Източна Македония.

Биография 
Йосиф Манзурски е роден в 1774 година в Мехомия, в Османската империя, днес в България в семейството на Илия Манзурски. Племенник е на митрополит Филотей Самоковски. В 1794 година завършва училището в Рилския манастир и открива първото килийно училище в Мехомия. В 1805 година става свещеник, но продължава да работи и като учител. Умира в 1814 година по време на чумна епидемия в града, помагайки на населението.

Баща е на учителя Михаил Манзурски.

Родословие

Бележки 

Български просветни дейци от Македония
Български духовници от Македония
Родени в Разлог
Даскалови
Български възрожденци